Carro ima više značenja:
 Carro, Cuneo
 Carro, La Spezia